Glauberman ist der Name von:
Dana E. Glauberman (* 1968), US-amerikanische Filmeditorin
George Glauberman (* 1941), US-amerikanischer Mathematiker